Le patronyme Claisse, Clais ou Clesse provient du prénom Nicolas. Il peut aussi provenir d'une localité française :clarys  deptmt 59 dont le r aurait été occulté. Clais.Ou encore d'un nom très répandu en Flandre (Belgique, Pays bas) Claysse, Van Claysse, etc. À noter qu'il existe une rivière dans le gard nommée la claisse, dont quelques habitants ont pris autrefois le patronyme.
On trouve également des CLAISSE au Canada.

Hydronyme 
 La Claysse est une rivière du sud-est de la France qui coule dans les départements du Gard et de l'Ardèche, dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, et un affluent de la rivière la Cèze, elle-même affluent du fleuve le Rhône.

Patronymes

Claisse 
 Agnese Claisse (1988-), actrice franco-italienne.
 Fernand Claisse (1924-2016) est un physicien canadien.
 Geneviève Claisse (1935-2018) est une peintre abstrait géométrique.
 Georges Claisse (1941-2021) est un acteur, directeur artistique et scénariste français.
 Luc Claisse (1955- )  vice-président Nord Amérique pour ABB.
 Maurice Claisse (1905-1986), ingénieur aéronautique et résistant français, Compagnon de la Libération.
 Pierre Claisse (1923), homme politique français
 Valérie Claisse (1972- ) est Miss France 1994.

Clesse
 Théo Clesse, artiste belge.
 Louis Clesse, artiste belge.
 Antoine Clesse (1816-1889), poète et chansonnier belge.
 Daniel Clesse (1872-1940), sénateur belge.

Odonyme
Avenue Louis Clesse rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.
Patronyme belge
Patronyme français